Dom Capers – allenatore di football americano statunitense
 Kevin Capers – cestista statunitense
 Marcus Capers – cestista statunitense
 Virginia Capers – attrice statunitense